Рексер — фамилия:

 Рексер, Альберт Иванович — русский промышленник, пивовар (Царицын).
 Рексер, Уильям (род. 1964) — американский кинематографист.

См. также 
 Рексберг
 Рейсер